PSO kan betyda: 

 Pakistan State Oil
 Phantasy Star Online, ett dator- och TV-spel
 Pohjoismainen Sähkö Oy, finländskt detaljhandels- och musikföretag
 Purosangue Orientale, renrasig orientalisk häst

Orkestrar
Peoria Symphony Orchestra
Peterborough Symphony Orchestra
Pittsburgh Symphony Orchestra
Portland Symphony Orchestra